Boros István (1891–1980) biológus, zoológus, tanár, múzeumigazgató, főispán, nemzetgyűlési képviselő 
 Boros István (1909–1994) világbajnok asztaliteniszező
 Boros István (1911–1976) újságíró, moziigazgató, operaénekes
 Boros István (1943) állatorvos
 Boros István (1943–2006) úszóedző
 Boros István (1953–2005) író, újságíró
 Boros István (1954) teológus, vallásfilozófus